O torneio de duplas masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim foi disputado entre 10 e 16 de agosto. O torneio realizou-se em quadras de piso duro do Centro de Tênis Olympic Green em melhor de três sets, com exceção da final que poderia ser em melhor de cinco sets.

Calendário

Cabeças de chave 

<ol start="1">
  (semifinais, medalha de bronze)
  (primeira rodada)
  (primeira rodada)
  (campeões, medalha de ouro)

<ol start="5">
  (segunda rodada)
  (segunda rodada)
  (quartas de final)
  (quartas de final)
|}

Cruzamentos 

 IP = Vaga pela ITF
 Alt = Alternativo

 ab = abandono
 w/o = desistência (W.O.)
|}

Finais

Chave 1

Chave 2

Ligações externas 
 Sorteio das chaves

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008